

Patronyme 

 Abdelilah Hafidi (né en 1992), footballeur marocain ;
 Brahim Hafidi (né en 1955), homme politique marocain ;
 Kawtar Hafidi (née en 1973), physicienne marocaine.